Одри Медоуз (, 8 февраля 1922 — 3 февраля 1996) — американская актриса, лауреат премии «Эмми», наиболее известная по своей роли в популярном ситкоме 1950-х годов «Новобрачные».

Биография 
Одри Коттер родилась в Китае в 1922 году, когда её родители-миссионеры были там по работе. Её старшая сестра актриса Джейн Медоуз. Она с семьёй переехала из Китая в США в 1930 году, где вскоре состоялся её дебют на бродвейской сцене.

Медоуз добилась первого успеха после выступлений в телешоу «Шоу Джеки Глисона». Она выиграла премию «Эмми» за свою работу в 1955 году. После она добилась большего успеха благодаря роли в ситкоме «Новобрачные», который принес ей ещё несколько номинаций на «Эмми». В 1960 году она была удостоена собственной звезды на голливудской «Аллее славы».

Кроме карьеры актрисы, Медоуз добилась успеха в бизнесе. Она занимала пост директора Первого Национального банка Денвера на протяжении одиннадцати лет, став первой женщиной, занявшей эту должность.

В 1995 году ей был поставлен диагноз рак лёгких и врачи дали ей примерно год, она отказалась проводить активное лечение. Медоуз умерла 3 февраля 1996 года в больнице Лос-Анджелеса.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Банкиры США
Актрисы телевидения США
Умершие от рака лёгкого
Исполнители RCA Victor
Голливудская «Аллея славы»